Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1989 година e 39-и пореден.

Започва на 26 март 1989 г. и завършва на 5 ноември.

Съдържа в календара 16 старта.

Стартове

Класиране 

 † Пилотите не са финиширали състезанието, но класирани след като завършили 90% от състезателната дистанция.

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони